

Biologia 
 Lynx – rodzaj zwierząt z rodziny kotowatych

Komputery 
 Lynx (przeglądarka) – szybka przeglądarka internetowa w trybie tekstowym, skonstruowana przez zespół z University of Kansas
 Atari Lynx – konsola gier wideo
 Lynx – bohater gier z serii Chrono Trigger

Wojsko 
 Westland Lynx – brytyjski śmigłowiec
 Ford Canada Lynx – kanadyjski samochód pancerny
 Lynx – rodzina pojazdów gąsienicowych produkowanych przez Rheinmetalla
 Lynx – system rakiet taktycznych prod. izraelskiego koncernu IMI Systems
 „Lynx” – francuski okręt podwodny z początku XX wieku.